Solagna ima više značenja:
 Solagna, Treviso
 Solagna, Vicenza